Крастіньш () — латиське прізвище.

 Елвісс Крастіньш — фінський волейболіст латиського походження.
 Петеріс Крастіньш — латиський маляр.
 Уґіс Крастіньш ( 1970) — латвійський волейболіст, який грав на позиції зв'язуючого (зв'язкового); після завершення ігрової кар'єри — тренер. Нині — головний тренер чоловічої збірної України та львівського ВК «Барком-Кажани»; батько Елвісса Крастіньша.

Латиські прізвища